Das Indonesia Masters Super 100 2019 im Badminton fand vom 18. bis zum 23. Oktober 2019 in Malang statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Loh Kean Yew (zurückgezogen)
 Subhankar Dey (zurückgezogen)
 Firman Abdul Kholik (2. Runde)
 Kazumasa Sakai (2. Runde)
 Tanongsak Saensomboonsuk (Finale)
 Ihsan Maulana Mustofa (2. Runde)
 Chico Aura Dwi Wardoyo (2. Runde)
 Sun Feixiang (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Yeo Jia Min (1. Runde)
 Ruselli Hartawan (Viertelfinale)
 Zhang Yiman (2. Runde)
 Porntip Buranaprasertsuk (Finale)
 Lyanny Alessandra Mainaky (1. Runde)
 Nguyễn Thùy Linh (Halbfinale)
 Ji Shuting (Viertelfinale)
 Wang Zhiyi (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (2. Runde)
 Berry Angriawan / Hardianto (Halbfinale)
 Akira Koga / Taichi Saito (Finale)
 Arif Abdul Latif / Nur Mohd Azriyn Ayub (Viertelfinale)
 Ricky Karanda Suwardi / Angga Pratama (1. Runde)
 Huang Kaixiang / Liu Cheng (Halbfinale)
 Ou Xuanyi / Zhang Nan (Champions)
 Keiichiro Matsui / Yoshinori Takeuchi (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Du Yue / Li Yinhui (zurückgezogen)
 Li Wenmei / Zheng Yu (Viertelfinale)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Halbfinale)
 Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta (Finale)
 Naru Shinoya / Natsu Saito (2. Runde)
 Yulfira Barkah / Agatha Imanuela (Viertelfinale)
 Zhang Shuxian / Huang Jia (Halbfinale)
 Zhou Chaomin / Chen Xiaofei (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Chen Tang Jie / Peck Yen Wei (Viertelfinale)
 Ren Xiangyu / Zhou Chaomin (2. Runde)
 Danny Bawa Chrisnanta / Tan Wei Han (1. Runde)
 Hoo Pang Ron / Cheah Yee See (Viertelfinale)
 Adnan Maulana / Mychelle Crhystine Bandaso (Finale)
 Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (Halbfinale)
 Supak Jomkoh / Supissara Paewsampran (2. Runde)
 Guo Xinwa / Zhang Shuxian (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Malang